Население Кишинёва

По итогам переписи 1774 года в Кишинёве проживало 600 жителей. Из них:
 162 налогоплательщика;
 110 семей — молдован и русских  ;
 52 семьи — армян, евреев, цыган, греков и сербов.

Если с 1812 по 1818 годы население Кишинёва выросло с 7 (600 семейств) до 18 тысяч человек, то к концу века оно увеличивается до 110 тысяч.

Население города всегда было многонациональным. В начале XIX века в Кишинёве насчитывается 113 армянских семей и в 1814 году городские власти в центре города определяют участок (более 10 тысяч саженей) возле армянской церкви св. Богородицы (построена в 1803 году) для строительства культовых и других сооружений — Армянское Подворье, ограниченное нынешними улицами Армянской и Бендерской.

Если принять во внимание спад местного населения в 1829-30, 1834-36 и 1842 гг., когда множество людей погибло от чумы и холеры, ясно, что рост численности населения происходил не за счёт естественного прироста, а в основном за счёт миграционных процессов.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона оценивал население Кишинёва с предместьями в 1894 году в 128 218 (66 422 мужчины и 61 796 женщин), из которых около 20 % жили в предместьях. Почти половину населения составляли молдаване — 54 890; затем следовали по численности: евреи — 26 120, русские, греки, болгары, румыны, цыгане, армяне, поляки и иностранцы. Православных — 88 624, раскольников — 3418, католиков — 8596, протестантов — 565, верующих ААЦ — 692, магометан — 123, евреев — 26120, прочих исповеданий 80. Если число домов в Кишинёве в 1788 году было до 300, то в конце XIX века их до 10 тысяч.
 
Согласно же первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году население города (без предместий) составляло 108483 чел., из которых евреев — 49829 чел. (45,9 %), великорусов (русских) — 29299 чел., молдаван — 19081 чел., малорусов (украинцев) — 3393 чел., поляков — 3247 чел., немцев — 1270 чел., болгар — 925 чел., армян — 369 чел., греков — 306 чел., цыган — 146 чел., гагаузов — 38 чел., остальныx — 580 чел.

В 1910 году в Кишинёве было 127 тысяч жителей, около 10 тысяч домов (всего 4 трёхэтажных дома), 142 улицы и переулка, 12 площадей, 5 садов и скверов. Население в 1897 и 1912 гг. меньше населения 1894 года, так как русские власти в эти годы не учитывали население пригородов Кишинёва.

После присоединения Бессарабии к Румынии численность населения города не увеличивается, и в июне 1940 года Кишинёв насчитывает 110 тысяч человек.

Если в 1944 году после оккупации германской группировкой город насчитывал всего 25 тысяч жителей, то к 1950 году в нём было уже 134 тысячи человек. В 1959 году еврейское население Кишинёва составляло 42 900 человек, в 1970 году — 49 900, в 1979 году — 42 400, в 2004 году — 2603.

1960 год — в Кишинёве 215 тысяч жителей. Интенсивное экономическое и социальное развитие города способствовало миграционной подвижности населения. Причём оно пополнялось как за счёт сельского населения республики (60 %), так и за счёт специалистов, прибывших из других регионов СССР. Приток мигрантов в 1980 году возрос вдвое по сравнению с 1950 годом. Рождение 500-тысячного кишинёвца город отметил в 1979 году.

После распада СССР численность населения Кишинёва стала резко сокращаться. Если в 1991 году город насчитывал 676 700 жителей, то в 2005 году его население составляло 592 600 человек.

Во второй половине 2000-х годов стала наблюдаться положительная динамика численности Кишинёва, которая сохраняется до сих пор. По данным на 1 января 2012 года численность муниципия Кишинёв составила 794 800 человек.

По данным Бюро Статистики Республики Молдова, на начало 2017 года, население Кишинёва в пределах города составляло 685,9 тысяч, а в пределах муниципия — 820,5 тысяч жителей (в том числе городское — 736,1 тыс.).

Источник: Официальные итоги переписи населения октября 2004 г.

Примечания

Ссылки 

 Департамент Статистики и Социологии Республики Молдова

Кишинёв
Население Молдавии
Кишинёв